Het Lakeside World Professional Darts Championship is in 2011 voor de 34e keer gehouden. Het darttoernooi werd gespeeld van 1 tot en met 9 januari in de Lakeside Country Club te Frimley Green, Surrey. De organisatie was in handen van de British Darts Organisation. Titelverdedigers waren Martin Adams bij de mannen en Trina Gulliver bij de vrouwen

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit toernooi was £320.000.

Mannen
 Winnaar: £100.000
 Verliezer: £30.000
 Halvefinalist: £11.000 (2x)
 Kwartfinalist: £6.000 (4x)
 Tweede Ronde: £4.250 (8x)
 Eerste Ronde: £3.000 (16x)

Vrouwen
 Winnaar: £10.000
 Verliezer: £2.000
 Halvefinalist: £1.000 (2x)
 Kwartfinalist: £500 (4x)

Mannen en vrouwen 
 Negendarter: £52.000 (mannen & vrouwen)
 Hoogste uitgooi: £3.000 (mannen & vrouwen)

Gekwalificeerde spelers

Mannen

Vrouwen

Speelschema 
Het speelschema werd op 12 november 2010 bekendgemaakt.

Mannen

Vrouwen 
 Alle wedstrijden best of 3 sets, best of 5 legs.

Finale

Televisie-uitzendingen 
Het toernooi werd uitgezonden door de BBC in Groot-Brittannië en door Eurosport in diverse Europese landen.

World Professional Darts Championship
Darts in 2011